Частично признанная Республика Косово делится на 7 округов, состоящих из 30 муниципалитетов. 3 северных муниципалитета (Лепосавич, Звечан и Зубин Поток), населённые преимущественно сербами, не контролируется властями республики, при этом фактической столицей косовских сербов является северная часть города Косовска-Митровица, где, в целях интеграции сербских районов в состав Косова, в будущем планируется создать отдельный муниципалитет Северная Митровица.

 Джаковицкий округ (), )
 Гниланский округ (, )
 Косовско-Митровицкий округ (, )
 Печский округ (, )
 Приштинский округ (, )
 Призренский округ (, )
 Урошевацкий округ (, )

Ссылки 
 OSCE — UNMIK Regulation 2000/43: на албанском, на сербском

Примечания